Oxbüll steht für:
 Oksbøl (Sønderborg Kommune), ehemalige deutsche Gemeinde im Kreis Sonderburg
 Oxbüll (Wees), ein Dorf bei Wees, nahe Flensburg

Oxbüll ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Schmidt-Oxbüll (1899–1978), dänisch-deutscher Politiker, Mitglied des Folketing

Siehe auch:
 Oksbøl Sogn
 Oksbøl (Varde Kommune)
 Amtsbezirk Oxbüll